Тау-белок () принадлежит к группе белков, ассоциированных с микротрубочками (MAP). Альтернативный сплайсинг гена MAPT порождает в организме человека шесть известных изоформ белка. Белок часто встречается в нейронах центральной нервной системы (ЦНС), и редко — в других местах, однако слабо экспрессируется в астроцитах и олигодендроцитах ЦНС.

При болезни Альцгеймера и некоторых других нейродегенеративных заболеваниях избыточно фосфорилированный тау-белок образует нейрофибриллярные клубки, прекращая стабилизировать микротрубочки.

Тау-белок был открыт в 1975 в лаборатории Marc Kirschner, Принстонский университет.

См. также 
 Бета-амилоид
 Прионы

Примечания

Литература 
 Татарникова О. Г. и соавт. Бета-амилоид и Тау-белок: структура, взаимодействие и прионоподобные свойства // Успехи биологической химии. — 2015. — Т. 55. — С. 351–390.

Ссылки 
 Болезнь Альцгеймера. Молекулярно-биологический аспект.
 The acetylation of tau inhibits its function and promotes pathological tau aggregation // Nature Communications 2, Article number: 252 doi:10.1038/ncomms1255 22 March 2011; Ацетилирование тау-белка — новый биомаркер болезни Альцгеймера (краткий перевод)

Белки
Болезнь Альцгеймера